Robert Bruce kan syfta på bland andra:

 Robert Bruce av Annandale (död 1295), skotsk tronpretendent
 Robert Bruce, earl av Carrick (död 1304), skotsk tronpretendent
 Robert Bruce (död 1329), kung av Skottland